Puchar Holandii w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Holandii. Organizowane co sezon przez Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Eredivisie piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
Idąc za przykładem FA Cup w Anglii, 11 marca 1894 roku rozegrano turniej pucharu piłki nożnej, który ufundował Hak Holdert (zwany Pucharem Holderta). Z powodu braku entuzjazmu i wielu odwołań odbył się jedynie jeden mecz pomiędzy Haarlemsche FC i HFC Haarlem. Był to pierwszy mecz pucharowy w historii holenderskiego futbolu, w którym HFC wygrał 3:1. Cztery lata później, po spotkaniu federacji w Hadze 15 stycznia 1898 roku, organizowany jest kolejny turniej o puchar piłki nożnej. Zarząd Holenderskiego Związku Piłki Nożnej (NVB), później przemianowany na KNVB, postanowił w 1899 roku zorganizować turniej dla stowarzyszeń. Przedsiębiorca Hak Holdert po raz kolejny ufundował trofeum. W sezonie 1898/99 po raz pierwszy rozpoczęły się oficjalne rozgrywki o Puchar Holandii. Pierwszym zdobywcą Pucharu Holandii w tym nowym formacie turnieju był RAP Amsterdam, który w finale pokonał 1:0 na wyjeździe HVV Den Haag. 

W 2018 roku rozegrano 100. finał Pucharu KNVB. Z tej okazji została wyemitowana emisja Królewskiej Mennicy Holenderskiej – monety Golden TOSS.

15 marca 2020 roku w Holandii wprowadzono restrykcje mające na celu zwalczanie koronawirusa. Kluby sportowe również musiały zostać natychmiast zamknięte, w wyniku czego przerwano sesje treningowe. W związku z tymi działaniami KNVB ogłosiło 17 marca 2020 przełożenie finału pucharu. Następnie, 24 kwietnia 2020, KNVB podjęło decyzję, by nie kończyć Eredivisie i turnieju pucharowego, wskutek czego zwycięzca Pucharu nie został wyłoniony.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 90 klubów występujących w Mistrzostwach Holandii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 1998/99 rozgrywki składają się z 8 etapów: rundy wstępnej pierwszej i drugiej, rundy pierwszej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion De Kuip w Rotterdamie.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Holandii na podium oficjalnie stawało w sumie 60 drużyn. Liderem klasyfikacji jest AFC Ajax, który zdobył 20 Pucharów.

Stan na 17.04.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 17.04.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Holandii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Holandii w bazie League321